Кандиду () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кандиду, Иван (1931—2016) — бразильский актёр.
 Кандидо, Крис (1972—2005) — американский рестлер.
 Кандидо, Лукас (род. 1993) — бразильский футболист.
 Кандиду, Мария Фернанда (род. 1974) — бразильская актриса и модель.
 Кандидо Коэльо, Ришард (род. 1994) — бразильский футболист. См. также